Capayán (Catamarca), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
Capayán (departement), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca
Capayán (volk), een volk dat oorspronkelijk in deze regio leefde